Вихровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Вихровка — деревня в Пристенском районе Курской области.
 Вихровка — деревня в Данковском районе Липецкой области.

Украина 
 Вихровка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.